Le terme de Convention d'Istanbul peut faire référence à :

 la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, signée en 2011 ;
 la convention relative à l'admission temporaire, de l'Organisation mondiale des douanes (OMD).